Иосиф Сальвадор:

 Джозеф Сальвадор (1716—1786) — британский предприниматель.
 Жозеф Сальвадор (1796—1873) — французский историк и публицист.